17 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego – jeden ze związków operacyjno-taktycznych  Imperium Rosyjskiego w czasie I wojny światowej. Sformowany w 1888 r.  w Moskiewskim Okręgu Wojskowym. Miejsce stacjonowania sztabu Moskwa  brał udział w wojnie rosyjsko-japońskiej 1904 - 1905. Rozformowany - początek 1918 r.

Organizacja w 1914 r.
 3 Dywizja Piechoty
 35 Dywizja Piechoty
 17 moto-artyleryjski dywizjon
 3 ciężki dywizjon artylerii
 17 batalion saperów

Korpus wchodził w skład armii:
 5 Armii (2.08 - 22.09.1914)
 4 Armii (10.10 -15.11.1914)
 9 Armii (13.12.1914 - 17.02.1915)
 8 Armii (28.02.1915  - 3.04.1916)
 11 Armii (1.05.1916 - 19.08.1917)
 5 Armii (10.11 - grudzień 1917)

Dowódcy Korpusu:
 gen. piechoty  P. P. Jakowlew (kwiecień 1909 - kwiecień 1917)
 gen. lejtnant F. J. Ogorodnikow (kwiecień - czerwiec 1917)
 gen. lejtnant N. N. Sziling  (od lipca 1917)

Bibliografia 
 A. K. Zalesskij I mirowaja wojna. Prawitieli i wojennaczalniki. wyd. WECZE Moskwa 2000.

Armia Imperium Rosyjskiego